Paul Popper ist der Name folgender Personen:

* Paul Popper (Redakteur) (* 1916), österreichischer Redakteur, Spezialist für technische Keramiken
 Paul Popper (Fotograf) (* 1969), tschechischer Fotojournalist, Zeitschriftenredakteur und Herausgeber